Термін «Життєвий цикл» використовується у різних областях знань.

У біології 
Біологічний життєвий цикл — послідовність стадій розвитку, через які проходить більшість видів у процесі онтогенезу.

В інформатиці 
Життєвий цикл програмного забезпечення — період часу, який починається з моменту прийняття рішення про необхідність створення програмного продукту і закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації.

У виробництві 
Життєвий цикл продукції (виробу) — сукупність взаємопов'язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обґрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування (зберігання) матеріалу.

У маркетингу 
Життєвий цикл товару — час, упродовж якого товар життєздатний на ринку і забезпечує досягнення цілей продавця.

У психології 
Стадії психосоціального розвитку за Еріксоном —